Le Meu est une rivière bretonne.
 MEU est une des syllabes du langage quadrisyllabique des Shadoks (avec GA, BU et ZO). C'est en particulier leur mot pour le chiffre « trois ».
 Une Marine Expeditionary Unit est un corps expéditionnaire des US Marines